Гонцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Гонцы — деревня в Парфинском районе Новгородской области.

Украина 
 Гонцы — село в Лубенском районе Полтавской области.

См. также 
 Гонец